

События 
 Консулы: Аппий Клавдий Пульхр (патриций) и Марк Семпроний Тудитан (плебей); проконсул: Луций Манлий Ацидин Фульвиан (в Ближней Испании); преторы: Авл Постумий Альбин Луск, Гай Атилий Серран, Гай Афраний Стеллион, Луций Постумий Темпсан (в Таренте), Марк Клавдий Марцелл и Публий Корнелий Цетег; пропреторы: Гай Кальпурний Пизон (в Дальней Испании) и Луций Квинкций Криспин (в Ближней Испании); курульный эдил: Марк Валерий Левин; плебейские эдилы: Гней Сициний и Луций Пупий.
 Успешная кампания Кальпурния в Сицилии.
 Филипп приказал перебить в Маронеях виднейших представителей антимакедонской «партии». Он отправил в Италию сына Деметрия, который оправдался перед сенатом.

См. также

Примечания